Хопој има више значења:

 Хопој (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хопој (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хопој (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику